Die Fanfare ist der Titel mehrerer Zeitschriften:

* Die Fanfare. Das Magazin für Junggesellen, teils auch Die Fanfare für freies Menschentum, Untertitel offizielles Organ des Kultur-Cartells, von Carl Neuburger in Berlin von 1924 bis circa 1926 14täglich, später wöchentlich erschienenes Blatt für Homosexuelle
 Die Fanfare. Hitler-Jugend-Illustrierte, 1933 bis 1937 im Verlag Deutscher Jugendverlag herausgegebene Illustrierte für die Hitler-Jugend